Wapen van Nieuwerkerk (Duiveland), wapen van de voormalige gemeente Nieuwerkerk op het voormalige eiland Duiveland in Schouwen-Duiveland
Wapen van Nieuwerkerk (Walcheren), wapen van de voormalige heerlijkheid Nieuwerkerk op Walcheren
Wapen van Nieuwerkerk aan den IJssel, wapen van de voormalige Zuid-Hollandse gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel

Zie ook 
Wapen van Nieuwerkerke, wapen van de voormalige gemeente Nieuwerkerke op Schouwen op het voormalige eiland Schouwen in Schouwen-Duiveland